Une ammonite est une espèce animale fossile.

Cinéma 
 Ammonite est un film britannique de 2019, réalisé par Francis Lee.

Voir aussi 
Les Ammonites sont un peuple de la Bible.